Jüdische Gemeinde Hochhausen steht für:

 Jüdische Gemeinde Hochhausen (Tauberbischofsheim) im Stadtteil Hochhausen von Tauberbischofsheim, Main-Tauber-Kreis, Baden-Württemberg
 Jüdische Gemeinde Hochhausen (Haßmersheim) im Stadtteil Hochhausen von Haßmersheim, Neckar-Odenwald-Kreis, Baden-Württemberg